Любович — фамилия:

 Любович, Артемий Моисеевич (1880—1938) — советский государственный деятель.
 Любович, Николай Николаевич (1855—1935) — русский историк-медиевист, профессор Варшавского, затем Ростовского университета. (1880—1929).

См. также 
 Любоевич